Stormswept – film del 1923 diretto da Robert Thornby
Stormswept – film del 1995 diretto da David I. Frazer (come David Marsh)